Henseleit ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Henseleit (* 1999), deutsche Golferin
 Hans Hermann Henseleit (1911–1997), deutscher Journalist und Kunstsammler
 Kurt Henseleit (1907–1973), deutscher Mediziner und Biochemiker